Хио́льский () — польская фамилия. Известные носители:

 Хиольский, Анджей (1922—2000) — польский оперный певец.
  (1837—1905) — мэр Бережан.